Лукіянович Антін Якович (1875—1938) — український правник, суддя, громадський діяч, брат Дениса Лукіяновича.
 Лукіянович Денис Якович (1873—1965) — український письменник, літературознавець, педагог.
 Лукіянович Нарциз (20 червня 1907, Чернівці — 24 липня 1985, Кембридж, Кембриджшир, Велика Британія) — лікар-психіатр, невропатолог, поет-аматор. Чоловік Стефанії Туркевич-Лукіянович.
 Туркевич-Лукіянович Стефанія (1898—1977) — українська композиторка, піаністка і музикознавець. Студіювала у Львові, Відні і Празі.

Примітки

Див. також 
 Вулиця Лукіяновича
 Лук'янович

українські прізвища